Натуральне число 1358
 1358 рік до нашої ери
 1358 рік нашої ери